Пхаттхалунг:

 Пхаттхалунг — провинция на юге Таиланда.
 Пхаттхалунг — город в Таиланде, столица одноимённой провинции.